Сан Антонио ел Алто има више значења:

 Сан Антонио ел Алто (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ел Алто (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ел Алто, Ранчо Монтијел (Азизинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику